John William Julian, Engels voetballer en voetbaltrainer
Joseph William Julian, Engels voetballer en voetbaltrainer. Zoon van John William Julian